Freeland kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Freeland, England, Oxfordshire, 
 Freeland, Skottland – en ort i Renfrewshire, Skottland

USA 

 Freeland (ort i USA, Michigan), Saginaw County, 
 Freeland (ort i USA, Pennsylvania), Luzerne County, 
 Freeland (gruva), New Mexico, Rio Arriba County, 
 Freeland (ort i USA, Washington), Island County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar